Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internationaux de Strasbourg 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 18. bis 20. Mai 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
2013